Kari peut désigner :

Patronymes 

 Dagur Kári (né en 1973), réalisateur et scénariste islandais.
 Monia Kari (née en 1971), athlète tunisienne.
 Rina Ronja Kari (née en 1985), femme politique danoise.
 Tamla Kari (née en 1988), actrice britannique.

Toponymes

Burkina Faso 
 Kari, une localité du département de Dédougou
 Kari, une localité du département de Houndé
 Kari, une localité du département de Tanghin-Dassouri
 Kari, une localité du département de Tchériba

Autres 
 Kari, un lac en Arménie.

Divers 
 Kári, géant des vents de la mythologie nordique.
 Kari, langue parlée au nord de la rivière Uele dans la Province orientale au Congo-Kinshasa.
 Kari, lune de Saturne.
 Kari, prénom.
 Khatam kari, travail de marqueterie.
 KARI, abréviation pour l'Institut coréen de recherche aérospatiale.
 Kari Gosse, Mélange d'épices d'inspiration indienne mis au point au XIXe siècle.